Paul Ritchie peut désigner :
 Paul Ritchie, producteur ;
 Paul Ritchie, footballeur écossais.